Смирна може да се отнася за:
 Измир, град в Турция
 Смирна (растение) (Commiphora myrrha), растение от семейство Бурсерови
 Смирна (митология), героиня от древногръцката митология
 Смирна (Тенеси), град в Съединените щати

Вижте също 
 Нова Смирна – град в Гърция
 „Нова Смирна“ – стадион в Гърция